KLHL25 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 15-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 589 амінокислот, а молекулярна маса — 65 923.

Задіяний у таких біологічних процесах, як регуляція трансляції, убіквітинування білків.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 15

Некатегоризовані білки